Barone di Mozia è un titolo feudale siciliano.

Storia 
Rosario Alagna, patrizio di Amalfi e dei marchesi di Romagnano, notaio a Marsala, fu infeudato dell'isola di Mozia, con il titolo di barone il 10 luglio 1792 e qualche anno dopo, nel 1794, fu nominato giudice criminale nella stessa città d'origine, esercitando l'attività fino al 1795. Don Natale Alagna, primogenito del barone Rosario fu il giuriconsulto che nel 1798 fu incaricato dalla magistratura di Marsala a contattare con il comandante della flotta francese che, proveniente dall'Egitto, era ancorata al largo di Marsala; costui fu sepolto nella stessa tomba del padre ed ebbe, tra gli altri fratelli, uno che si trasferì a Partanna e dal quale discese Rosario Alagna, prof. universitario, matematico, uno dei fondatori del circolo dei matematici di Palermo. Il figlio primogenito di Natale fu Rosario Giuseppe Alagna, il quale sposò Marianna Canino ed ebbe due figli maschi: Natale Alagna, IV barone e farmacista, fondatore del laboratorio farmaceutico "Alagna" e Carlo Alagna dal quale ha origine il ramo secondogenito, fregiato del titolo di "nobili dei baroni di Mozia" con nota della" Consulta Araldica" N.13128  del 16 Luglio 1943.  Il figlio del IV barone, Giuseppe Alagna, fu anch'egli farmacista ed ebbe due figli: Natale Rosario Maria Alagna - VI barone e padre di Giuseppe Alagna, VII barone ed architetto - e Girolama Alagna

Baroni di Mozia 
 Don Rosario Alagna, I barone di Mozia
 Don Natale Alagna, II barone di Mozia
 Don Rosario Giuseppe Alagna, III barone di Mozia
 Don Natale Alagna, IV barone di Mozia
 Don Giuseppe Alagna, V barone di Mozia
 Don Natale Alagna, VI barone di Mozia
 Don Giuseppe Alagna, VII barone di Mozia

Note

Bibliografia 
 Annuario delle Famiglie Nobili Italiane

Baronie siciliane